toponimy
 Samorząd Regionu Jo’aw
 Sede Jo’aw

ludzie o imieniu
 Jo’aw Bruck
 Jo’aw Galant
 Jo’aw Kisz
 Jo’aw Szamir
 Jo’aw Ziw

zobacz też
 operacja Jo’aw